Mineola (Iowa)
Mineola (Nova Iorque)
Mineola (Texas)

Desambiguações de topônimos